XI Первенство России среди клубов КФК прошло в 2002 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования, который проходил с 14 по 23 октября, стал «Текстильщик» Камышин, второе место занял пятигорский «Машук», а третье «Текстильщик» Иваново.

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Бомбардир:
Сергеев («Горняк» Райчихинск) — 9

Сибирь 
 Итоговая таблица

 * Команда «Металлург-Запсиб-2» (Новокузнецк) была исключена из лиги после 4 игр (по причине неявки на две игры и не оплаченного стартового взноса для участия в первенстве). Результаты матчей с её участием (показатели в сыгранных матчах: +2=0-2, 7-15) аннулированы.

Лучшие бомбардиры:
Богданов, Харьковский (оба — «Распадская» Междуреченск) — 9

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Югра» (Нижневартовск) было снято 3 очка.
 2.  С команды «Белоречье» (Кушнаренково) было снято 6 очков.
 3.  С команды «Тюмень-д» (Тюмень) было снято 3 очка.
 4.  С команды «Лукойл-д» (Челябинск) было снято 3 очка.
Во всех случаях причиной санкций (в соответствии с п. 4.12 Регламента соревнований) были неявки.

Лучшие бомбардиры:

Приволжье 
 Итоговая таблица

 * Команды «ГрАЗ» (Бессоновка (Бессоновка), «Нефтяник» (Бавлы), «Светотехника-2» (Саранск), «Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород) и «Турбина» (Набережные Челны) снялись с соревнований из-за недостаточного финансирования («Нефтяник» и «Торпедо-Виктория» сыграли, соответственно, 8 и 2 матча, результаты которых были аннулированы).

Бомбардир:
Косолапов («Локомотив» Нижний Новгород) — 30

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

 * По дополнительным показателям победил ФК «Ратмир» (Тверь), но был назначен дополнительный матч за 1 место, с этим решением «Ратмир» был не согласен, а матч так и не состоялся так как по окончании первенства Советом МФФ «Золотое кольцо» на основании решения Комитета РФС по статусу игроков за участие игроков-нелюбителей с ФК «Ратмир» снято 28 очков, а с ФК «Обнинск» 4. Позднее снятые ранее очки обоим клубам были возвращены. Однако в соответствии с Регламентом соревнований путёвку во второй дивизион завоевал «ТекстильщикЪ» (Иваново).
 1.  С команды «Локомотив» (Муром) было снято 6 очков, по причине самовольного ухода с поля во время матча против ФК «Ташир» (Калуга).

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 * Команда «Псков-2000-д» была исключена из лиги после 7 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы
 ** Команда СКА была исключена из лиги после 3 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Бомбардир:
Кондратьев («Пикалёво») - 12

Черноземье 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

ЮФО 
 Итоговая таблица

 * Команда «Налвес» (Нальчик) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Бомбардир:
Карапетян («Машук» Пятигорск) - 38

Центр

Московская область

Группа «А» 

 Итоговая таблица

Группа «Б» 

 Итоговая таблица

Бомбардир:
Андрей Мещанинов («Алла-Л» Лобня) - 51

Москва 
 Итоговая таблица по данным mfrfs.ru

 * Команда «Видное» начинала турнир под названием «Носороги» и представляла посёлок Володарского.

Бомбардир:
Сабир Хамзин («Алмаз» Москва) — 61

Итоговая таблица по данным footballfacts.ru

 Игры за 1 место в зоне «Центр»: 
 Видное 1:0 Алла-Л (Лобня)
 Алла-Л (Лобня) 1:1 Видное

Финальный турнир 
Место проведения — Камышин (14-23 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа Б 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
1/2 финала:
 Текстильщик (Камышин) 1:0 Тобол (Курган)
 ТекстильщикЪ (Иваново) 0:2 Машук (Пятигорск)
 Матч за 3-е место: Текстильщик (Иваново) 1:0 Тобол (Курган)
 Финал: Текстильщик (Камышин) 2:0 Машук (Пятигорск)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Московская область (Реутов, Балашиха и Железнодорожный).
Соревнования прошли с 12 по 18 сентября

Группа А

Группа В

Финал 
«Реутов» — «Локомотив» (Нижний Новгород) — 3:1

Примечания

Ссылки 
 КФК 2002 на regfut.ru
 КФК 2002 на официальном сайт любительской футбольной лиги России
 КФК 2002 на regional-football.ru 

2002